Джо́кер — карточная игра для четырёх игроков, цель которой — набрать на протяжении большого числа сдач максимальное количество очков, используя имеющиеся в руках карты. В каждой из сдач игрокам требуется выиграть определённое число взяток, играя «в закрытую» невидимыми остальным игрокам картами..
Если в игрока в руке остался только джокер - игрок проигрывает

Правила игры

Колода 
Старшинство карт в масти — 6, 7, 8, 9, 10, валет, дама, король, туз.

Джокеры 
Джокеры во время розыгрыша могут по желанию обладающего ими игрока:
 (в любой момент сдачи) принимать либо своё оригинальное значение (), при этом, если пика или трефа является козырной мастью в этой игре, то карта, утратившая статус джокера является козырной. То есть, если до этого имел место снос карт любой масти в отсутствие козыря, назначать джокера шестёркой козырной масти — запрещается;
 (в любой момент сдачи) становится старшей картой взятки;
 (в любой момент сдачи) становится младшей картой взятки;
 (при своём ходе) задавать масть карт, в которую должны играть партнёры и их значения (например, можно положить джокера на стол и сказать «по старшим червам», при этом все партнёры должны положить во взятку самые старшие из имеющихся у них на руках карт червовой масти, при неимении черв можно сносить любую карту). Допускаются смешанные заявки вида «по младшим трефам, джокер неберущий».
Если в одну взятку были сыграны последовательно два джокера, обладатель последнего сыгранного из них обладает преимуществом в объявлении старшей или младшей карты. То есть, в показанной ниже ситуации, взятку забирает игрок S.

Если в одну взятку были сыгранны не последовательно два джокера, обладатель последнего сыгранного из них, не принимая внимания на очерёдность обладает преимуществом в объявлении старшей или младшей карты. То есть, в показанной выше ситуации, взятку забирает N.

Игроки 
Как правило, в игре принимает участие четыре игрока, хотя при взаимном согласии это число может быть уменьшено до трёх-двух. Однако игры с меньшим числом игроков, как правило, менее интересны.

Структура игры 
Игра состоит из четырёх пулек (этапов). Первый этап в свою очередь состоит из 8 сдач, при этом количество раздаваемых каждому игроку карт увеличивается на одну от сдачи к сдаче (1-я сдача — 1 карта, 5-я сдача — 5 карт и так далее). Второй этап проходит в 4 сдачи по 9 карт в каждой. Третий этап, подобно первому, состоит из 8 сдач, но количество карт уменьшается на единицу от сдачи к сдаче (1-я сдача — 8 карт, 2-я сдача — 7 карт и так далее). Наконец, четвёртый этап полностью повторяет второй: 4 сдачи по 9 карт. Таким образом, вся игра состоит из 24 сдач и продолжается от одного до двух часов.

Раздача 
Перед началом игры происходит тузование (также известное как «атузва») — верхняя карта кладётся в центр стола, затем игрокам раздаются в открытую остальные карты — до тех пор, пока кому-нибудь не достанется туз любой масти. Игрок, получивший туза, первым начинает раздавать карты. Раздача карт производится каждым игроком по очереди, при этом роль сдающего переходит строго по часовой стрелке.

В начале сдачи сдающий даёт снять колоду карт игроку, сидящему справа от него и начинает раздачу. Карты раздаются по одной по часовой стрелке до количества, соответствующего этапу и номеру сдачи, начиная с игрока, сидящего слева от сдающего. После того, как все игроки получат необходимое количество карт, следующая в колоде карта выкладывается сдающим на стол вверх лицевой стороной, её масть объявляется козырем (если эта карта — один из джокеров, то сдача проходит без козырей). Во второй и четвёртой пульке (по девять карт — каждому) козырь определяет 1-й игрок сидящий слева от сдающего, но после того как он увидел первые три сданные ему карты, если он увидел четвёртую то сдача идёт без козырей.

После раздачи карт и объявления козыря, игроки по очереди (по часовой стрелке, начиная с игрока слева от сдающего) делают заявки, являющиеся обязательством набрать любое число взяток от нуля (пас) до числа розданных на руки карт (1-9). Заявки игроков фиксируются в специальной таблице. Исключением является сдающий, который не может делать заявку, при которой возникнет равенство между суммой всех взяток и суммой заявок всех игроков. Четвёртый (сдающий) не сможет заказать одну взятку так как число розданных карт и сумма заявленных взяток не может быть равна и ему остаётся либо пасовать («пихаловка»), либо заказывать 2 или более взятки («отнималовка»).

Розыгрыш 
После заказа сдающего начинается розыгрыш взяток, в течение которого игроки стараются набрать заказанное их количество. Первый ход в сдаче принадлежит сделавшему первую заявку, оставшиеся ходы делают игроки, взявшие предыдущую взятку. Он выкладывает на стол любую из своих карт, включая козырей и джокеров. Оставшиеся игроки по очереди (по часовой стрелке) должны положить любую карту той же масти, а при её отсутствии — козыря (если козырная масть была назначена во время раздачи). Если таковые карты у игрока отсутствуют, он имеет право снести любую карту. Джокером можно играть в любой момент, вне зависимости от наличия или отсутствия у игрока масти, козырем в целях выяснения правомерности хода джокер не является (за исключением ситуаций, когда игрок играет джокером «по номиналу», то есть объявляет его ). Взятку забирает игрок, положивший на стол старшую карту масти, в которую был сделан ход, старшего козыря при их наличии во взятке либо джокера (если тот был назначен «берущим»). Взятые карты переворачиваются рубашкой вверх, и больше на них смотреть во время игры нельзя. Следующий ход делает игрок, взявший взятку.

«Строгий» джокер 
Этот вариант отличается наличием дополнительного правила: с джокеров разрешён заход только тогда, когда у игрока на руках остались только джокеры. Класть джокера при «чужом» заходе можно по обычным правилам.

Подсчёт очков 
По окончании каждой из 4-х пулек игроки подсчитывают очки за набранные взятки. Также игроки получают дополнительные премии за верный набор взяток в соответствии с заявками на них, на протяжении одной пульки. Игрок вышедший на премию получает +максимальное количество очков заработанных в одной из раздач данной пульки, а у 3-х других игроков списываются по одному максимально набранному количеству очков за взятку в этой пульке. Если на премию выходят более 1-го то бонус начисляется вышедшим на премию, но у остальных игроков баллы не списываются.

хишт(штанга) \---\ = −200 (получают если не взята ни одна взятка при заказе от 1 до 9)
 пас  -   =   50
      1   =   100 
      2   =   150 в раздаче по две карты    = 200
      3   =   200 в раздаче по три карты    = 300
      4   =   250 в раздаче по четыре карты = 400
      5   =   300 в раздаче по пять карт    = 500
      6   =   350 в раздаче по шесть карт   = 600
      7   =   400 в раздаче по семь карт    = 700
      8   =   450 в раздаче по восемь карт  = 800
      9   =   900
Также существует игра в «минусовой джокер», где правила почти те же, но другой подсчёт очков:

1 — 100
2 — 200
3 — 300
и т. д.
При заказе от 1 и более любое количество «недобранных» взяток трактуется как «минус».
Например:
При заказе в 4 и недоборе в 2 записывается −200 очков.

Стратегия и тактика игры 
Стратегию успеха в игре можно выразить следующим шутливым принципом: «Наш девиз — четыре слова: тонешь сам, топи другого!». Игроки, которым по ходу розыгрыша стало понятно, что выполнить свою заявку они уже не смогут, могут и должны направлять все свои возможности на то, чтобы помешать набрать заказанное другим игрокам. Например, «пихнуть» лишнюю взятку игроку, который уже не нуждается в ней, или забрать необязательную взятку у того игрока, который жизненно нуждается в ней.

Тактически, игра во многом напоминает другие игры на взятки, такие как бридж или преферанс (подобно последнему, при отсутствии масти требуется игра козырем, что делает доступными такие технические приёмы, как сюркуп). В то же время, большу́ю случайность привносит присутствие двух джокеров, которые, несмотря на свои преимущества, поодиночке не гарантируют выигрыш взятки. Это, хоть и добавляет интереса в игре, но делает обычные правила розыгрыша неэффективными, особенно в случаях, когда в игре находятся не все карты (первый и третий этапы игры).

Ссылки 
 Сайт, посвящённый игре 
 Правила игры в Джокер в карты

Карточные игры